Ciranda
Ciranda (agremiação) - agremiação cultural típica da Região Norte do Brasil
Ciranda (álbum) - da cantora e apresentadora Mariane
Ciranda, Cirandinha - brincadeira de roda do folclore brasileiro

Desambiguação